Timo Nummelin, né le  à Turku en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur. Il est le père de Petteri Nummelin.

Biographie

Carrière 
En 1991, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 80.
Son maillot le numéro 3 est retiré de l'équipe des TPS.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1964-1965 || TPS || SM-sarja
|| 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| 1965-1966 || TPS || SM-sarja
|| 20 || 2 || 0 || 2 || 22 || || || || ||
|-
| 1966-1967 || TPS || SM-sarja
|| 22 || 5 || 4 || 9 || 16 || || || || ||
|-
| 1967-1968 || TPS || SM-sarja
|| 20 || 3 || 1 || 4 || 26 || || || || ||
|-
| 1968-1969 || TPS || Suomen sarja
|| 14 || 4 || 9 || 13 || 16 || || || || ||
|-
| 1969-1970 || TPS || SM-sarja
|| 22 || 8 || 4 || 12 || 14 || || || || ||
|-
| 1970-1971 || TPS || SM-sarja
|| 22 || 2 || 7 || 9 || 20 || || || || ||
|-
| 1971-1972 || TPS || SM-sarja
|| 32 || 17 || 5 || 22 || 12 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || TPS || SM-sarja
|| 35 || 4 || 7 || 11 || 45 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || TPS || SM-sarja
|| 34 || 6 || 5 || 11 || 37 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || TPS || SM-sarja
|| 36 || 5 || 8 || 13 || 58 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || TPS || SM-liiga
|| 36 || 9 || 8 || 17 || 10 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 1976-1977 || TPS || SM-liiga
|| 36 || 6 || 8 || 14 || 20 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1977-1978 || TPS || SM-liiga
|| 35 || 11 || 13 || 24 || 16 || 8 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 1978-1979 || TPS || SM-liiga
|| 36 || 5 || 7 || 12 || 18 || 8 || 1 || 1 || 2 || 18
|-
| 1979-1980 || TPS || SM-liiga
|| 36 || 7 || 16 || 23 || 14 || 6 || 1 || 2 || 3 || 6
|-
| 1980-1981 || TPS || SM-liiga
|| 36 || 17 || 9 || 26 || 44 || 7 || 0 || 4 || 4 || 8
|-
| 1981-1982 || TPS || SM-liiga
|| 36 || 12 || 9 || 21 || 16 || 7 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 1982-1983 || TPS || SM-liiga
|| 36 || 8 || 9 || 17 || 26 || 3 || 2 || 0 || 2 || 4
|-
| 1983-1984 || TPS || SM-liiga
|| 37 || 6 || 11 || 17 || 32 || 10 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 1984-1985 || TPS || SM-liiga
|| 36 || 10 || 9 || 19 || 12 || 10 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 1985-1986 || TPS || SM-liiga
|| 36 || 4 || 5 || 9 || 24 || 7 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 1986-1987 || TPS || SM-liiga
|| 44 || 0 || 2 || 2 || 8 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1987-1988 || VG-62 || 2. Divisioona
|| 28 || 6 || 11 || 17 || 17 || || || || || 
|-
| 1988-1989 || VG-62 || 2. Divisioona
|| 32 || 12 || 28 || 40 || 24 || || || || || 
|-
| 1989-1990 || Kiekko-67 Turku || 1. Divisioona
|| 44 || 2 || 13 || 15 || 8 || || || || || 
|-
| 1990-1991 || Kiekko-67 Turku || 1. Divisioona
|| 44 || 4 || 8 || 12 || 24 || || || || || 
|-
| 1991-1992 || Kiekko-67 Turku || 1. Divisioona
|| 43 || 5 || 13 || 18 || 70 || || || || || 
|-
| 1992-1993 || Kiekko-67 Turku || 1. Divisioona
|| 44 || 3 || 22 || 25 || 14 || || || || || 
|-
| rowspan='2'|1993-1994 || TPS || SM-liiga
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| Kiekko-67 Turku || 1. Divisioona
|| 45 || 5 || 12 || 17 || 12 || || || || || 
|-
| 1994-1995 || Turku HT || 2. Divisioona
|| 1 || 1 || 1 || 2 || 0 || || || || || 
|-
| 2012-2013 || Haka Hockey || 3. Divisioona
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 2013-2014 || Haka Hockey || 2. Divisioona
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 

|| 441 || 95 || 106 || 201 || 240 || 83 || 7 || 13 || 20 || 44

|| 250 || 52 || 41 || 93 || 250 || || || || ||

Honneurs et distinctions

SM-liiga 
 1981 : remporte le Trophée Raimo-Kilpiö.
 1982 : remporte le Trophée Matti-Keinonen.

Notes et références 

Naissance en septembre 1948
Naissance à Turku
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1976
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Kiekko-67 Turku
Gagnant du trophée Matti-Keinonen
Gagnant du trophée Raimo-Kilpiö